La línea 268 es una línea de ómnibus suburbana que une Montevideo con la ciudad de Joaquín Suárez, ubicada en el departamento de Canelones.

Recorridos 

Ida
Terminal Baltasar Brum
 Río Branco
 Galicia
 Avenida Libertador Juan Antonio Lavalleja
 Avenida de las Leyes
 Avenida General Flores
 Avenida José Belloni
 Camino Repetto
 Camino Al Paso del Andaluz
 Avenida Francisco Fiorito
 Bulevar Artigas hasta calle Dos Caminos.
 Joaquín Suárez

Vuelta
 Joaquín Suárez
 Bulevar Artigas
 Avenida Francisco Fiorito
 Dotta
 Solís
 Camino Al Paso del Andaluz
 Camino Repetto
 Avenida José Belloni
 Avenida General Flores
 Avenida de las Leyes
 Avenida Libertador Juan Antonio Lavalleja
 Avenida Uruguay
 Ciudadela 
 Rambla Franklin Delano Rooselvelt
 Galicia
Terminal Baltasar Brum

Paradas 

Ida

Código de parada	Calle

 7243	Andén de Salida
 6739	Avenida Rondeau
 6502	Nueva York
 6500	Venezuela
 6797	Plaza Mártires De Chicago
 6776	Domingo Aramburú
 6786	Guadalupe
 6782	Avenida General José Garibaldi
 6780	Bulevar General Artigas
 6795	Avenida Luis Alberto De Herrera
 7334	Coronel Juan Quesada
 6778	Teniente Coronel Euclides Salari
 6794	Presidente Ingeniero José Serrato
 6788	Honduras
 6774	Camino Corrales
 6792	José María Guerra
 6784	Doctor Gregorio Rodríguez
 6768	Bulevar Aparicio Saravia
 6957	Camino Teniente Galeano
 6959	Camino Teniente Rinaldi
 6951	Camino Capitán Tula
 6953	Profesor Clemente Ruggia
 6949	Camino Repetto
 6611	Camino Del Andaluz
 6607	Previsión
 6558	Concrexur
 6546	Avenida de la Aljaba
 6554	Camino Carlos A López
 6556	Tolón
 6548	Barrio Nuevo
 6544	Abrevadero
 6569	Frente Horno De Ladrillos
 6605	La Bomba
 6567	Frente al número 3191
 6561	Marmolería
 6550	Bodega
 6609	Quiosco Policial
 6563	Frente al número 2324
 6565	Frente al número 2250
 6552	Bodega Faraut
 6571	km. 0
 6573	Km. 0.900
 6575	Km. 1.200
 6577	Km. 1.800
 6579	km. 2
 6581	km. 2.500
 6583	Km. 2.900 
 7604	Barraca Los 3
 7336	Km. 3
 6585	Km. 3.300 (Escuela Cassarino)
 6587	Km. 3.600 Ruta 85
 6589	Km. 4
 6591	Km. 4.300
 6593	Km. 4.500 
 6595	Km. 5.200
 7337	Km. 5.500
 6597	Km. 6.100 
 6599	Km. 6.500 (Barraca)
 6603	Km. 6.700
 6601	Km. 7 (Vía Férrea)
 6560	Estación AFE
 6408	Plaza Suárez
 6405	José Pedro Varela
 7182	Terminal Suárez

Vuelta
 
 7182	Terminal Suárez
 6406	José Pedro Varela
 6407	Plaza Suárez
 6714	Solís
 6602	Km. 7 ( Vía Férrea)
 6604	Km. 6.700
 6600	Km. 6.500 (Barraca)
 6598	Km. 6.100 
 7338	Km. 5.500
 6596	Km. 5.200
 6594	Km. 4.500
 6592	Km. 4.300
 6590	Km. 4
 6588	Km. 3.600 Ruta 85
 6586	Km. 3.300 (Escuela Cassarino)
 6584	Km: 2.900 (Barraca)
 6582	Km. 2.500
 6580	Km. 2
 6578	Km. 1.800
 6576	Km. 1.200
 6574	Km. 0.900
 7339	Km. 1
 7340	Km. 0.100
 6572	Km. 0
 6553	Bodega Faraut
 6566	Frente al número 2250
 6564	Frente al número 2324
 6610	Quiosco Policial
 6551	Bodega
 6562	Marmolería
 6568	Frente al número 3191
 6606	La Bomba
 6570	Frente a Horno De Ladrillos
 6545	Camino Abrevadero
 6549	Barrio Nuevo
 6557	Tolón
 6555	Camino Carlos A López
 6547	Avenida de la Aljaba
 6559	Concrexur
 6608	Previsión
 6612	Camino Del Andaluz
 6950	Camino Repetto
 6954	Profesor Clemente Ruggia
 6952	Camino Capitán Tula
 6956	Matilde Pacheco de Batlle y Ordóñez
 6960	Camino Teniente Rinaldi
 6958	Camino Teniente Galeano
 6955	Avenida General Flores
 6769	Bulevar Aparicio Saravia
 6793	José María Guerra
 6771	Carreras Nacionales
 6775	Camino Corrales
 6772	Chimborazo
 6779	Francisco Plá
 6791	Bulevar José Batlle Y Ordóñez
 6773	Coronel Juan Quesada
 6796	Avenida Luis Alberto De Herrera
 6781	Bulevar General Artigas
 6783	Avenida General José Garibaldi
 6787	Guadalupe
 6777	Domingo Aramburú
 6790	Isidoro De María
 6454	Guatemala
 6500	Venezuela
 6503	Nueva York
 7204	Río Branco
 7206	Ciudadela
 6738	Florida
 7316	Terminal Baltasar Brum

Frecuencia  

 El 268 con destino a Joaquín Suárez por Cordón pasa cada aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora y 15 minutos todos los días tanto hábiles como fines de semana. 

 El 268 con destino a Joaquín Suárez por Aguada pasa con la misma frecuencia que cuando recorre Cordón.

Barrios servidos 

El 268 pasa por: Centro, Aguada, Goes, Villa Muñoz, La Figurita, Bolívar, Cerrito de la Victoria, Las Acacias, Piedras Blancas, Manga, Manga Rural, Cassarino y Suárez.

Ramales 
Ida
 268 Montevideo - Suárez (Por Cordón)
      * Terminal Baltasar Brum
      * Río Branco
      * Galicia
      * Julio Herrera y Obes
      * Paysandú 
      * Avenida Daniel Fernández Crespo
      * Avenida de las Leyes
      * Continúa en su ruta habitual...

Vuelta
 268 Suárez - Montevideo (Por Cordón)
      * Ruta anterior  
      * Avenida de las Leyes
      * Madrid
      * Magallanes
      * Galicia
      * República
      * Uruguay
      * Ciudadela
      * Cerrito
      * Paysandú 
      * Andes
      * Terminal Baltasar Brum

Tarifas 

 Boleto G

$28.00

Habilita a viajar desde Arroyo Toledo Km. 21 hasta Suárez Km. 28 y viceversa.

 Boleto I
	
$32.00 

Habilita a viajar un máximo de 12 kilómetros dentro de Canelones.

 
 Boleto M

$41.00

Habilita a viajar desde Montevideo hasta Cassarino Km. 24 y viceversa.

 Boleto O

$51.00

Habilita a viajar desde Montevideo hasta el km. 28 y viceversa.

Vigencia: 2015

Referencias 

 http://cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php?task=VIEW&oid=42
 http://cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php?task=VIEW&oid=159
 http://cutcsa.com.uy/index.php?oid=52

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo